A.Newton kan som auktorsförkortning betyda:

 Alfred Newton (1829–1907)
 Alan Newton (född 1927)

Robotskapade auktorsförkortningar